Anatoli Oufimtsev (1914-2000), joueur soviétique d'échecs,
Piotr Oufimtsev (1931- ), physicien et mathématicien soviético-russe.